Sültemeyer ist der Familienname folgender Personen:
 August Sültemeyer (1859–1930), deutscher Landwirt und Politiker
 Fritz Sültemeyer (1856–1938), deutscher Eisenhüttenfachmann